Czarna Woda – miasto w województwie pomorskim, powiecie starogardzkim
 Czarna Woda – osada w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Osie
 Czarna Woda – przysiółek wsi Okoły w województwie opolskim, w powiecie opolskim, w gminie Murów
 Czarna Woda – część wsi Jaworki w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Szczawnica
 Czarna Woda – gmina w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim
 Czarna Woda – stacja kolejowa
 Czarna Woda – rezerwat przyrody w Kampinoskim Parku Narodowym

Cieki 
 Czarna Woda – rzeka, dopływ Baryczy
 Czarna Woda – potok, dopływ Bielskiego Potoku na Słowacji
 Czarna Woda – struga, dopływ Borowej
 Czarna Woda – strumień, dopływ Bukowiny
 Czarna Woda – prawy dopływ Bystrzycy
 Czarna Woda – potok, dopływ Dunajca
 Czarna Woda – dopływ Grajcarka
 Czarna Woda – potok, dopływ Jałowca
 Czarna Woda – struga, dopływ Jeziorki
 Czarna Woda – dopływ Kaczawy
 Czarna Woda – potok, dopływ Morawki
 Czarna Woda – rzeka, dopływ Obry
 Czarna Woda – rzeka, dopływ Odry
 Czarna Woda – struga, dopływ Orli
 Czarna Woda – struga, dopływ Oziąbli
 Czarna Woda – potok, dopływ Piekielnika
 Czarna Woda – potok, dopływ Pokrzywianki, w Górach Świętokrzyskich
 Czarna Woda – struga, dopływ Sąsiecznicy
 Czarna Woda – struga, dopływ Stobrawy
 Czarna Woda – struga, uchodzi do Bałtyku, na Pobrzeżu Kaszubskim
 Czarna Woda – starorzecze rzeki Odra we Wrocławiu

Zobacz też 
 Czarna Woda – inna nazwa Wdy, rzeki w północnej Polsce, lewego dopływu Wisły
 Czarna Woda (gromada)